Cantagalensi – abitanti di Cantagalo (Minas Gerais)
Cantagalensi – abitanti di Cantagalo (Paraná)
Cantagalensi – abitanti di Cantagalo (Rio de Janeiro)